Sovjetrepubliek Donetsk-Krivoj Rog - een vazalstaat van de Sovjet-Unie, genoemd naar de Oekraïense steden Donetsk en Krivoj Rog
 Donetskaja Respoeblika - een pro-Russische separatistische die streeft naar de afscheiding van oblast Donetsk van Oekraïne
 Volksrepubliek Donetsk - op 12 mei 2014 uitgeroepen na onlusten in de Oekraïense oblast Donetsk in de nasleep van Euromaidan